Остров Лазарева:
 Остров Лазарева — одно из названий атолла Лазарева (Матаива) в Тихом океане.
 Остров Лазарева (d) — остров в Антарктике, около острова Южная Георгия.
 Остров Лазарева (d) — бывший остров в Аральском море.

Объекты, названные в честь Михаила Лазарева